Pubis
 Os pubis